Der Volkswagen Challenger 2004 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Februar 2004 in der niedersächsischen Stadt Wolfsburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen. Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 87 kB)
 Turnierinformationen auf der ATP-Website (PDF; 52 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Wolfsburg